F 8 Barkarby kan avse
Svea flygflottilj – en svensk flygflottilj mellan åren 1938 och 1963
Svea flygkår – en svensk flygkår inom Flygvapnet mellan åren 1963 och 1974

Se även
 Stockholm-Barkarby flygplats